Bjelašnica
Bjelašnica (Gatačka)
Zabjelašnica
Bjelasnica